International Lawn Tennis Challenge 1902 je bil drugi turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izid 

1902 v športu
1902